El término survival —del inglés, supervivencia— puede referirse a:

Personas 
Survival Tobita, nombre real Masaru Tobita, luchador profesional japonés.

Televisión 
«Survival», último episodio de la serie original de Doctor Who.
Survival, documental británico sobre la vida salvaje.

Literatura 
Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature, libro obra de Margaret Atwood.
Survival!, una colección de historias cortas de 1984 de ciencia ficción, por Gordon R. Dickson.
Survival, periódico de British International Affairs Research Institute, publicado por Routledge.
«Survival», cuento incluido en el libro de historias cortas The Seeds of Time, obra de John Wyndham.

Música

Bandas 
Survival, banda proyecto del multinstrumentista neerlandés Jack Langevelt.

Álbumes 
Survival, álbum de Bob Marley & The Wailers, de 1979.
Survival, álbum  del trío estadounidense Grand Funk Railroad, de 1971.
Survival álbum de The O'Jays, publicado en 1975.
Survival álbum de la banda neerlandesa Born from Pain.

Canciones 
«Survival», sencillo de la banda británica Muse y canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
«Survival», canción de Madonna de su álbum de 1994, Bedtime Stories.
«Survival», canción de la banda japonesa Glay de su álbum de 1999, Heavy Gauge.
«Survival», canción de la banda Yes, incluida en su álbum homónimo debut.

Videojuegos

Géneros 
Supervivencia, subgénero de los videojuegos de acción, caracterizado por incluir mecánicas como el hambre, la sed, la temperatura en el personaje jugable, que además necesita crear sus herramientas y estructuras para sobrevivir en mundo agresivo.
Horror de supervivencia, subgénero de los videojuegos de acción y aventuras que se caracteriza por la presencia de elementos de horror y por un mayor énfasis en la supervivencia que en el combate.

Títulos 
Survival: The Ultimate Challenge, juego de estrategia para computadora, publicado en 2001.
Science Horizons Survival, videojuego diseñado para Sinclair ZX Spectrum.

Compañías 
Survival International, ONG fundada en 1969 que lucha a favor de los derechos de pueblos indígenas.